Hog Cay (auch: Caye de Hog, Hog Cay, Hog Island, Hog Key) ist der Name der Inseln:

der Bahamas:

 Hog Cay (Long Island) ( mit dem Hog Cay Airstrip) 
 Hog Cay (Ragged Island) ()
 Hog Cay (Little Exuma) ( mit dem Blue Island Airstrip und dem Kanal Hog Cay Cut)
 Hog Cay (Shroud Cays) ()
 Hog Cay (Green Turtle Cut) ()
 Hog Cay (North Andros) (Felsen, )

in Nicaragua:
 Cayo El Puerco (Hog Cay, )
 Hog Cay (Nicaragua) ()

der Turks- und Caicosinseln:
 Hog Cay (Turks and Caicos) ()

Siehe auch:
 Hog Island
 Big Hog Cay, Hope Town ()
 Frazer’s Hog Cay ()
 Gibson Hog Cay ()
 Pigeon Cay (Hog Cay) ()